A Maple Bear Canadian School é uma rede de escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio de origem canadense que conta com mais de 150 escolas no Brasil e mais de 531 escolas no mundo. Atualmente com mais de 37 mil alunos e presente em 30 países sendo eles: 

Albânia 

Argentina 

Austrália 

Bangladesh 

Brasil 

Bulgária 

Canadá 

China 

Coréia do Sul 

Croácia 

Emirados Árabes Unidos 

Estados Unidos 

Filipinas 

Guatemala 

Hong Kong 

Índia 

Malásia 

Marrocos 

México 

Nepal 

Omã 

Paraguai 

Peru 

Quênia 

Romênia 

Sérvia 

Singapura 

Sri Lanka 

Tailândia 

Turquia 

Vietnã

História 
Com origem em North Vancouver, British Columbia, Canadá, e com mais de 531 escolas em 30 países, atendendo mais de 37 mil alunos, a Maple Bear Canadian School é líder mundial em educação bilíngue, oferecendo ensino Infantil, Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas práticas que posicionam a educação canadense entre as melhores do planeta. Presente em todos os estados brasileiros e com mais de 150 escolas, a Maple Bear é também parte do Grupo SEB - um dos maiores grupos educacionais do Brasil e do mundo. A rede também está presente em países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, México, Argentina, Peru, Paraguai, entre outros.

O grande diferencial da Maple Bear é seu modelo de ensino canadense, que está posicionado em primeiro lugar entre os países de língua inglesa no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), exame realizado pela OCDE considerando avaliações envolvendo matemática, ciências e interpretação de texto. Este modelo é baseado em três pilares: bilinguismo por imersão, programa acadêmico e supervisão de educadores canadenses. 

A Maple Bear promove uma verdadeira imersão do aluno, desde cedo, na língua adicional, ou seja, não se trata apenas de ensinar o outro idioma como um adendo no contraturno ou inserido na grade como disciplina isolada. Neste sistema, se reproduz a forma com que aprendemos a língua mãe, inicialmente com um período de simples exposição ao idioma, para primeiro escutar e ir compreendendo as primeiras palavras, sons e entonações. Depois, paulatinamente, vem a questão da fala, com interações mais simples, e em seguida com maior complexidade.

Neste cenário, a necessidade de falar e interagir com o meio e os colegas é o grande impulsionador da aprendizagem, contando também com o incentivo e orientação dos professores. Nas escolas da rede, até os 4 anos, 100% das interações e aulas são realizadas em inglês, com 5 anos é introduzida a língua materna em proporção 75% em inglês e 25% em português, e a partir dos 6 anos em diante (Ensino Fundamental) passa a ser 50% em inglês e 50% em português, aliando a metodologia canadense às diretrizes curriculares brasileiras. De forma geral, os alunos costumam ter um inglês fluente já a partir dos 5 anos.

Na área acadêmica, o programa Maple Bear privilegia a observação, a resolução de problemas e a tomada de decisões, aplicando esse conceito a todas as disciplinas e áreas do conhecimento, como linguagem, matemática, ciência, tecnologia da informação, estudos sociais, música e artes. Como parte disso, as salas de aula são amplas, estimulantes e acolhedoras, repletas de materiais manipulativos e centros de aprendizagem. O aluno é colocado como protagonista de seu aprendizado, desenvolvendo assim uma visão aplicada dos conhecimentos e maior autonomia no dia a dia.

Experientes educadores canadenses visitam com frequência as escolas, oferecendo e garantindo a aplicação do programa acadêmico. Além deste suporte, a Maple Bear possui uma completa estrutura de treinamento e capacitação do corpo docente, acompanhamento próximo do ensino ministrado em cada sala de aula e um detalhado processo de certificação de qualidade, o Quality Assurance Maple Bear. Isso tanto de forma presencial quanto online.

Em 2020, a Maple Bear lançou a exclusiva Digital Learning Community, comunidade online de ensino que orienta alunos, pais e professores em suas atividades à distância. A iniciativa abrange os ensinos Infantil, Fundamental e Médio, e inclui ferramentas digitais de interação, conteúdos exclusivos e atividades educacionais. Por meio da plataforma, já foram realizadas mais de 2,8 milhões de horas aulas e depositados mais de 2,1 milhões de documentos criados. Nesta plataforma, além das atividades cotidianas – em inglês e português – foram realizados ainda conversas online entre alunos brasileiros e colegas da Maple Bear do Canadá e outros países como a Coréia do Sul e México a fim de trocar experiências sobre a cultura local e os estudos, reformando o caráter multicultural e global de nossa proposta.

Tivemos também outras novidades no High School (Ensino Médio). A rede formou sua primeira turma de terceiro ano, completando pela primeira vez no Brasil todo o ciclo educacional, um verdadeiro marco em nossa história. Além disso, para esta faixa e os últimos anos do Ensino Fundamental, a rede promoveu um programa de cultura empreendedora que auxiliou grupos de alunos a planejarem uma startup real e desenvolveu um workshop/torneio de League of Legends, que promoveu uma verdadeira imersão no universo dos games e e-sports.

Site Oficial da Maple Bear Brasil - https://maplebear.com.br
Lista de escolas Maple Bear no Mundo - https://www.maplebear.ca/find-a-school/

Ligações externas 
 Maple Bear Canadian Schools Brasil
 Maple Bear Canadian Schools México
 Maple Bear Canadian Schools Perú
 Maple Bear Canadian Schools Colombia
 Maple Bear Canadian Schools Canadá

Redes de instituições de ensino do Brasil